Die Verbandsliga Niederrhein 1972/73 war die 17. Spielzeit der Verbandsliga Niederrhein, die von 1957 bis 1978 die höchste Spielklasse im niederrheinischen Amateur-Fußball der Männer war. Bis 1974 stellte diese Liga zusammen mit den Verbandsligen Mittelrhein und Westfalen den Unterbau zur Regionalliga West dar und war im damaligen deutschen Fußball-Ligasystem drittklassig.

Saisonabschluss 
Union Ohligs wurde Niederrheinmeister. In der Aufstiegsrunde zur Regionalliga West wurden die Ohligser hinter Rot-Weiß Lüdenscheid und dem SC Viktoria Köln nur Dritter, stiegen aber dennoch auf. Tura Büderich, der VfL Benrath und der 1. FC Viersen stiegen in die Landesliga Niederrhein ab. Aus den Landesligen stiegen zur neuen Saison 1973/74 Olympia Bocholt, TuS Grevenbroich und der Essener FV auf. Aus der Regionalliga West kamen keine Absteiger.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Verbandsliga Niederrhein 1972/73 auf f-archiv.de
 Ehrentafel der Niederrhein-Meister bei D.S.F.S

Fußballsaison 1972/73
Fußball-Verbandsliga Niederrhein